In 1895 werd het eerste seizoen van de nieuw opgerichte National Association Football League gespeeld.

Eindstand

Notities
 1 New Rochelle FC is het seizoen niet begonnen.

Externe link
 National Assocation Foot Ball League (RSSSF)

Voetbal in 1895
Amerikaans voetbalseizoen